Jaume Vallcorba i Rocosa, (Barcelona, 1920 - 2010), enginyer i lingüista català deixeble de Pompeu Fabra
 Jaume Vallcorba i Plana (Tarragona, 1949-2014), filòleg i editor, fill de J. Vallcorba Rocosa